

Sigle 
 Master of Science – Titolo conseguito in alcuni Stati equivalente alla laurea magistrale italiana
 Mathematics Subject Classification o Mathematical Subject Classification – classificazione delle ricerche matematiche; la versione in vigore dal 2010 al 2019 viene individuata anche da MSC2010 o da MSC 2010
 Messinian Salinity Crisis (Crisi di salinità del Messiniano) – Evento geologico del Messiniano.
 Mediterranean Shipping Company S.A. – compagnia di navigazione, a cui appartiene MSC Crociere
 Michigan State College, ora Michigan State University – università statunitense
 Mobile Switching Center – parte di una rete GSM, TDMA, CDMA o cellulare

Codici 
 MSC – codice aeroportuale IATA del Falcon Field di Mesa (Stati Uniti)
 msc – codice ISO 639-3 della lingua sankaran maninka
 MSC – codice ISO 3166-2:PH del Misamis Occidentale (Filippine)

Religione 
 M.S.C. – Minime suore del Sacro Cuore
 M.S.C. – Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
 M.S.C. – Missionari del Sacro Cuore di Gesù
 M.S.C. – Missionari del Sacro Cuore e Santa Maria di Guadalupe
 M.S.C. – Suore marianite di Santa Croce
 M.S.C. – Suore missionarie del Sacro Costato e di Maria Santissima Addolorata
 M.S.C. – Suore missionarie del Sacro Cuore di Gesù

Associazioni 
 MSC – Movimento studenti cattolici
 Marine Stewardship Council – Organizzazione no profit